Сисиньо може да се отнася за:
 Сисиньо, бразилски футболист (р. 1980)
 Сисиньо, бразилски футболист (р. 1986)
 Сисиньо, бразилски футболист (р. 1988)